Der Name Trevelin steht für:

 Trevelin – Gemeinde im Departamento Futaleufú der argentinischen Provinz Chubut
 Ricardo Trevelin – brasilianischer Badmintonspieler